Первый Чемпионат Европы по мини-футболу среди молодёжных команд — прошёл с 8 по 14 декабря 2008 года в Санкт-Петербурге. Матчи состоялись в спортивном комплексе «Юбилейный».

Чемпионом стала сборная России, обыгравшая в финале сборную Италии.

Квалификационный раунд 
Сборная России, как команда-хозяйка финального этапа чемпионата Европы, была освобождена от участия в квалификационном раунде. За семь оставшихся путёвок боролись 28 сборных. Они были разделены на семь групп. Матчи в отборочной группе проходили в один круг. Команда, занявшая первое место в отборочной группе, получала право выступить в финальном турнире.

Группа 1 
Матчи отборочной группы 1 проходили в словенском городе Ласко. Одержав три победы в трёх матчах, в финальный этап квалифицировалась сборная Словении.

Группа 2 
Матчи отборочной группы 2 проходили в польском городе Кросно-Оджаньске. Одержав три победы в трёх матчах, в финальный этап квалифицировалась сборная Украины.

Группа 3 
Матчи третьей отборочной группы проходили в испанском Мадриде. Одержав три победы в трёх матчах, в финальный этап квалифицировалась сборная Испании.

Группа 4 
Матчи четвёртой отборочной группы проходили в андоррской столице Андорра-ла-Велья. Одержав три победы в трёх матчах, в финальный этап квалифицировалась сборная Нидерландов.

Группа 5 
Матчи отборочной группы 2 проходили в венгерском городе Мор. Одержав три победы в трёх матчах, в финальный этап квалифицировалась сборная Казахстана.

Группа 6 
Матчи отборочной группы 6 проходили в итальянском городе Мартина-Франка. Одержав три победы в трёх матчах, в финальный этап квалифицировалась сборная Италии.

Группа 7 
Матчи седьмой отборочной группы проходили в македонской Струмице. После трёх матчей с одинаковым количеством очков финишировали две сборные — Хорватия и Чехия.

В результате отборочного раунда на чемпионат квалифицировались следующие команды:
  Испания
  Италия
  Казахстан
  Нидерланды
  Россия (хозяева, без отбора)
  Словения
  Украина
  Хорватия

Ход турнира

Группа А

Группа B

Плей-офф

Полуфиналы

Финал

Состав победителей

Ссылки 

 

Чемпионаты Европы по мини-футболу
Международные спортивные соревнования в Санкт-Петербурге
Декабрь 2008 года
Футбол в России в 2008 году
Международные соревнования по футболу в России
2008 год в Санкт-Петербурге
мини-футбол
Чемпионаты Европы в России
2008 год в мини-футболе